Bistum Santiago steht für:

 Bistum Santiago de Cabo Verde in Kap Verde
 Bistum Santiago del Estero in Argentinien
 Bistum Santiago de María in El Salvador
 Bistum Santiago de Veraguas in Panama
 Erzbistum Santiago de Chile in Chile
 Erzbistum Santiago de Compostela in Spanien
 Erzbistum Santiago de Cuba in Kuba
 Erzbistum Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik